О’Дауд () — ирландская фамилия.

Известные носители 
  (1866—1953) — австралийский поэт.
 О’Дауд, Гвен (род. 1957) — ирландская художница-пейзажистка, чьи работы входят в частности в собрания Национальной галереи Ирландии и Ирландского музея современного искусства.
 О’Дауд, Грег (род. 1973) — ирландский футболист, брат Тони О’Дауда.
  (1856—1937) — ирландский политик, член Палаты общин Великобритании (1900—1918).
 О’Дауд, Джордж Алан (более известен как Бой Джордж; р. 1961) — британский певец.
  (род. 1927) — американский психолог, президент Университетской системы Аляски (1984—1990).
  (род. 1942) — британский полицейский, главный констебль полиции графства Нортгемптоншир (1986—1993), главный инспектор полиции Англии, Уэльса и Северной Ирландии (1996—2001).
  (род. 1959) — американский спортивный функционер, менеджер клуба Главной лиги бейсбола «Колорадо Рокиз» (1999—2014).
  (род. 1950) — австралийский политик, член Палаты представителей (с 2010).
  — ирландский физик, обладатель Медали и премии Эпплтона Института физики (2012).
 О’Дауд, Крис (род. 1979) — ирландский актёр.
  (1895—1957) — американский боксёр, чемпион мира в среднем весе (1917—1920), член Международного зала славы бокса (с 2014).
  (род. 1994) — новозеландский и нидерландский крикетчик, чемпион Мировой лиги в составе сборной Нидерландов (2017) и Европейской лиги в составе клуба «Роттердам» (2019).
  (род. 1976) — британский бегун, чемпион Любительской атлетической ассоциации Англии в беге на 3000 (1996) и 10 000 м (2004).
 О’Дауд, Ноэль — ирландский спортивный функционер, финалист Чемпионата Ирландии по гэльскому футболу в качестве менеджера клуба «Баллина Стивенитс» (1999).
  (1931—1987) — ирландский игрок в гэльский футбол, победитель Межпровинциального чемпионата в составе сборной Коннахта (1957, 1958).
  (1892—1968) — ирландский врач и политик, член Палаты представителей (1927—1932, 1933—1937).
  (1908—1964) — британский футболист, игрок Чемпионата Франции в составе клуба «Валансьен».
  (наст. фамилия — Дауд; 1936—1996) — американский художник, чьи работы входят в частности в собрания Нью-йоркского и Лос-анджелесского музеев современного искусства.
  (род. 1963) — ирландский игрок в гэльский футбол, чемпион Ирландии в составе команды графства Керри (1984—1986).
  (род. 1970) — ирландский футбольный вратарь, чемпион Ирландии в составе клуба «Дерри Сити» (1997), брат Грега О’Дауда.
  (род. 1948) — ирландский политик, член Сената (1997—2002) и Палаты представителей (с 2002).

См. также 
 О’Дауда, Каллум (род. 1991) — ирландский футболист.